Üzüm ist der Familienname folgender Personen:
 Fıratcan Üzüm (* 1999), türkischer Fußballspieler
 İsmail Can Üzüm (* 1995), türkischer Fußballspieler